239-й полк
 239-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк
 239-й истребительный авиационный полк
 239-й гвардейский десантно-транспортный авиационный полк
 239-й гвардейский отдельный вертолётный полк
 239-й артиллерийский полк (РККА)
 239-й артиллерийский полк (Третий рейх)
 239-й резервный пехотный полк
 239-й пехотный полк (Италия)
 239-й полк (КНА)
 239-й пехотный полк (Китай)
 Константиноградский 239-й пехотный полк
 239-й пехотный полк (Третий рейх)
 239-й гренадерский полк
 239-й пехотный полк (Франция)
 239-й территориальный пехотный полк
 239-й стрелковый полк
 239-й гвардейский стрелковый полк — до присвоении дивизии статуса гвардейской именовался как 716-й стрелковый полк.
 239-й гвардейский танковый полк

sl:Seznam polkov po zaporednih številkah (200. - 249.)#239. polk